Bergsdorf steht für:
 Bergsdorf, einem Ortsteil der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

Bergsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Bergsdorf (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Wolfgang Bergsdorf (* 1941), deutscher Journalist, Politikwissenschaftler

Siehe auch
 Bergdorf
 Bergedorf
 Bergendorf
 Bergisdorf
 Bergstorf